Bob Lubbers (1922-2017), auteur de bande dessinée américain ;
 Georg Nicolaus von Lübbers (1724-1788), aristocrate allemand, conseiller d'État de la couronne du Danemark, major allemand et fondateur de la manufacture de faïence de Stockelsdorf ;
 Louis Lubbers (1832-1905), botaniste et horticulteur belge, chef des cultures au Jardin botanique de l'État à Bruxelles ;
 Ruud Lubbers (1939-2018), homme d'État néerlandais.